Герман Клейн ():
 Клейн, Герман Йозеф (1844—1914) — немецкий астроном.
  (1856—1934) — британский музыкальный критик.